Alpejska Formuła Renault 2.0 Sezon 2014 – 4. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 5 kwietnia na włoskim torze Autodromo Enzo e Dino Ferrari, natomiast zakończyły się 5 października w Hiszpanii, na torze Jerez. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Holender Nyck de Vries, a wśród zespołów - niemiecka ekipa Koiranen GP.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie - pole position
 kursywa - najszybsze okrążenie

Klasyfikacja juniorów

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2014 w sportach motorowych